Вы́сшая норма́льная шко́ла () — высшее учебное и научно-исследовательское заведение во Франции, в её бывших колониях и в Италии. Высшие нормальные школы имеют равный статус с университетами и восходят корнями к , учреждённой декретом Конвента в 1794 году с целью подготовки преподавателей высших учебных заведений.

Франция 
 Высшая нормальная школа (Париж) — старейшая из ныне действующих Высших нормальных школ во Франции
 
 
  (в 2010 г. вошла в состав Высшей нормальной школы Лиона)

Италия 
 Высшая нормальная школа (Пиза)